Desa Bojongasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojongasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Bojongasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 108,14), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar